!N
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg N
BadenWurttemberg N